Dupeyroux est un patronyme notamment porté par :
 Jean-Jacques Dupeyroux (1929-2020), juriste français
 Pierre-Alexandre DuPeyrou (1729-1794) notable de Neuchâtel, ami de Jean-Jacques Rousseau
 René Joseph Dupeyroux (1763-1835), général français